

Недялковці () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Єлена.
 Недялковці () — село в Габровській області. Входить до складу общини Трявна.